Ilkka est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1969), musicien finlandais
Ilka Gedő (1921-1985), peintre et dessinatrice hongroise
Ilkka Hakalehto (1936-2009), historien et homme politique finlandais
Ilkka Hanski (1953-2016), écologiste finlandais
Ilkka Heikkinen (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1956), dessinateur finlandais
Ilkka Herlin (né en 1959), milliardaire et homme d'affaires finlandais
Ilkka Herola (né en 1995), coureur finlandais de combiné nordique
 (né en 1979), chanteur finlandais
Ilkka Kanerva (né en 1948), homme politique finlandais
Ilkka Kivimäki (né en 1949), copilote de rallye finlandais
Ilkka Koski (1928-1993), boxeur finlandais
Ilkka Kuusisto (né en 1933), compositeur finlandais
Ilkka Laitinen (1962-2019), homme politique finlandais
Ilkka Lipsanen (né en 1942), chanteur et entrepreneur finlandais
 (né en 1963), joueur finlandais de football
Ilkka Mesikämmen (né en 1943), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace
Ilkka Niiniluoto (né en 1946), philosophe et professeur finlandais
 (1944-2019), sprinteur céiste finlandais
Ilkka Pikkarainen (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace
Ilkka Pitkänen (né en 1949), écrivain finlandais de romans policiers
Ilkka Remes (né en 1962), écrivain finlandais
Ilkka Sinisalo (1958-2017), joueur finlandais de hockey sur glace
Ilkka Suominen (né en 1939), homme politique finlandais
 (né en 1948), violoniste et auteur finlandais
Ilkka Tuomisto (né en 1984), fondeur handisport finlandais
 (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1946-2010), médecin et auteur finlandais
 (né en 1975), acteur et écrivain finlandais

Voir aussi
Ilkka, journal indépendant finlandais de Seinäjoki
Ilkka-Yhtymä, groupe de média finlandais

Homonymie de prénom
Prénom finlandais